Бордман () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бордман, Джон (род. 1927) — британский археолог и искусствовед.
 Бордман, Джон Майкл (1938—2021) - британский математик
 Бордман, Том (род. 1983) — британский автогонщик.
 Бордман, Питер (1950—1982) — британский альпинист.
 Бордман, Элинор (1898—1991) — американская актриса, которая была популярна в эпоху немого кино.